Гуден () — фамилия

 Гуден, Дрю (род. 1981) — американский профессиональный баскетболист
 Гуден, Сэм (1934—2022) — американский соул-певец, один из основателей группы «Impressions»